Magazinet kan syfta på:

Magazinet (TV-program) – ett samhällsprogram i Sveriges Television med Jan Guillou 1981–1984
Magazinet (tidskrift) – en kristen tidskrift
Magazinet i Växjö – en tidskrift från Växjö

Se även
Magasinet